Tjibantjet (plaats), de plaats op Java
Tjibantjet (schip), schip van de rederij KJCPL